Het seizoen 1983/84 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Rotterdam en Laren als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 1984/85. 

Zwolle, Ede, Tegenbosch en Arnhem degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1983
Hockey in 1984
Overgangsklasse hockey